Llista d'asteroides del 66.001 al 67.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 66001–66100 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 66101–66200 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 66201–66300 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 66301–66400 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 66401–66500 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 66501–66600 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 66601–66700 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 66701–66800 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 66801–66900 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 66901–67000 [ edit]